Абду́лино — топоним в России:

 Абдулино — город в Оренбургской области.
 Абдулино — железнодорожная станция Самарского региона Куйбышевской железной дороги.
 Абдулино — упразднённая в 2005 году деревня в Чернушинском районе Пермского края.

См. также 
Абдуллино